

Санді-Крік — місто, штат Нью-Йорк
 Санді-Крік — місто, штат Північна Кароліна
 Санді-Крік — селище, штат Нью-Йорк
 Санді-Крік Тауншип — селище в окрузі Мерсер, штат Пенсільванія

Топоніми США